

Codici 
 AWN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Alton Downs (Australia)
 awn – codice ISO 639-3 della lingua awngi

Informatica 
 AWN – Avant Window Navigator un dock in stile macOS per Linux.